Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3, 4-6, 6-3, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1976